Pommerenke ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Pommerenke (1925–2018), deutscher Politiker (NDPD)
 Christian Pommerenke (* 1933), deutscher Mathematiker
 Heinrich Pommerenke (1937–2008), deutscher Serienmörder
 Jürgen Pommerenke (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Nico Pommerenke (* 1990), deutscher Moderator, Reporter, Kommentator und Unternehmer
 Siegfried Pommerenke (1933–2016), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Pomerenke
 Pommerencke